Lawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gili Lawang, ö, Nusa Tenggara Barat, 
 Lawang, Malang, ort och distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Lawang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar